Кандалакша:

 Кандалакша — город в Мурманской области России
 Городское поселение Кандалакша — муниципальное образование в Кандалакшском районе Мурманской области.
 Локомотивное депо Кандалакша — локомотивные депо, расположенные в городе Кандалакша.
 Кандалакша (станция) — железнодорожная станция, расположенная в городской черте Кандалакши.
 Кандалакша (судно) — грузовое судно, проект СА-15.
 Кандалакша (порт) — наименование морского порта